El Masters de Madrid 2010, oficialment coneguda com a Mutua Madrileña Madrid Open 2010 és una competició tennística professional jugada sobre terra batuda. És la 9a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i la segona en categoria femenina pertanyent als Premier Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 7 i el 16 de maig del 2010 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya.

El tennista balear Rafael Nadal va aconseguir el 18è títol Masters 1000 de la seva carrera, establint així un nou rècord en la història del tennis després de superar els 17 d'Andre Agassi. A més, també fou el primer tennista a guanyar en una mateixa temporada els tres Masters de terra batuda previs al Roland Garros (Montecarlo, Roma i Madrid). Els bessons estatunidencs Bob Bryan i Mike Bryan van aconseguir el 61è títol com a parella, empatant així amb la marca dels australians Todd Woodbridge i Mark Woodforde en el primer lloc de la llista de parelles amb més títols en l'Era Open.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010